Kubisch steht für:
 würfelförmig, siehe Würfel (Geometrie)

Kubisch ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Kubisch (* 1948), deutsche Installationskünstlerin im Bereich Klangkunst
 Georg Kubisch (1907–1940), deutscher SS-Angehöriger
 Günter Kubisch (genannt Pumpel, 1939–2005), deutscher Fußballspieler

 Thomas Kubisch, deutscher Autor und Schauspieler
 Ulrich Kubisch (* 1951), deutscher Technikhistoriker und Autor

Siehe auch:
 Kubische Gleichung, Gleichung dritten Grades
 Kubische Funktion, Polynom dritten Grades
 Kubisches Kristallsystem, System zur Beschreibung des Kristall-Aufbaus eines Festkörpers
 Kubik